The Unforgiven est le titre de plusieurs œuvres :
 The Unforgiven, quatrième single de l'album éponyme de Metallica (1991)
 The Unforgiven, film de John Huston (1960)
 The Unforgiven, film de et avec Clint Eastwood (1992)

Voir aussi